Jewgeni Jegorow ist der Name folgender Personen:

* Jewgeni Jegorow (Eishockeytrainer), russischer Eishockeytrainer
 Jewgeni Jegorow (Schachspieler) (* 1973), kasachischer Schachspieler
 Jewgeni Jegorow (Sänger) (* 1987), russischer Sänger und Musiker
 Jewgeni Michailowitsch Jegorow (* 1999), russischer Schauspieler
 Jewgeni Jegorow (Fußballspieler) (* 2002), russischer Fußballspieler